Mandarin Phonetic Symbols steht für:

 Mandarin Phonetic Symbols I, nichtlateinische phonetische Transkription für chinesischen Schriftzeichen, siehe Zhuyin
 Mandarin Phonetic Symbols II, lateinische phonetische Transkription für chinesischen Schriftzeichen